Уильям д’Обиньи (; умер 1 февраля 1221 года в Италии) — английский аристократ, 3-й граф Арундел, сын Уильяма д’Обиньи, 2-го графа Арундела, и Мод де Сен-Хилар.

Биография 
Уильям был единственным сыном своего отца и наследовал ему в 1193 году как граф Арундел. Во время восстания баронов против Джона Безземельного он остался верен королю и оставил свою подпись под Великой хартией вольностей в качестве одного из представителей монарха. Однако во время Первой баронской войны он перешел на сторону оппозиции.

В 1218 году вместе со своим шурином Ранульфом Честерским д’Обиньи отправился в крестовый поход и принял участие в осаде Дамиетты. Он умер на пути домой, не доехав до Рима. Тело графа Арундела было привезено в Англию и похоронено в аббатстве Вимондхем в Норфолке.

Семья 
Третий граф Арундел был женат на Мабели, дочери Гуго Честерского. В этом браке родились:

 Ависа д’Обиньи (1196—1214); муж — Уильям де Моубрей
 Мод д’Обиньи (умерла после 1210); 1-й муж — Роберт де Татешаль; 2-й муж — Гилл Брайт, граф Стратерн
 Сесили д’Обиньи; муж — Роджер де Маго
 Колетт д’Обиньи (умерла после 1233)
 Уильям д’Обиньи, 4-й граф Арундел (около 1203—1224)
 Хью д’Обиньи, 5-й граф Арундел (около 1215—1243)
 Изабелла д’Обиньи; муж — Джон Фицалан, барон Освестри
 Николь д’Обиньи; муж — Роджер де Сомери
 Мабель д’Обиньи; муж — Роберт де Татешаль

Предки

Примечания 

3
Участники Пятого крестового похода
Уильям